Focht ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin K. Focht (1863–1937), US-amerikanischer Politiker
 Dan Focht (* 1977), kanadischer Eishockeyspieler
 John A. Focht (1923–2010), US-amerikanischer Bauingenieur
 Josef Focht (* 1961), deutscher Musikwissenschaftler

Siehe auch:
 Vocht